Станкя́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Станке, Ален (настоящая фамилия Станкявичюс; род. 1934) — канадский писатель, журналист, теле- и радиоведущий.
 Станкявичюс, Антанас Петрович (1941—1997) — советский футболист.
 Станкевич, Владимир Бенедиктович (Станкявичюс, также Владас Станка; 1884—1968) — литовский и русский общественный и политический деятель, юрист, адвокат, философ, военный инженер.
 Станкявичюс, Марюс (род. 1981) — литовский футболист.
 Станкявичюс, Лауринас-Миндаугас (1935—2017) — литовский политик, премьер-министр Литвы в 1996 году.
 Станкявичюс, Римантас Антанас (1944—1990) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель ЛИИ.

См. также 
 Станкевич